I Campionati asiatici di lotta  sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla Asian Associated Wrestling Committee.

Storia 
La prima edizione, riservata solo agli uomini, si è svolta nel 1979 a Jalandhar. Dal 1996 gareggiano anche le donne.

Edizioni

Medagliere per nazioni

Edizioni junior

Campionati asiatici junior di lotta

Medagliere per nazioni

Collegamenti esterni